Toruńskie Towarzystwo Upiększania Miasta (niem. „Verschönerungsverein”) – stowarzyszenie założone 1841 roku, poświęcone powiększaniu estetyki miasta Torunia.

Historia 
Towarzystwo powołano do życia w 1842 roku z inicjatywy burmistrza Torunia Theodora Eduarda Körnera. Do jego głównych zadań należało upiększanie miasta w zakresie zieleni: dbanie o parki, skwery oraz zieleń przyuliczną.  

W okresie międzywojennym władze Torunia na bazie tego Stowarzyszenia powołały do życia Miejski Zakład Ogrodniczy przy ówczesnej ul. Przybyszewskiego. Po II wojnie światowej zakład przekształcono w Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni, które w 1992 roku zlikwidowano, a na jego terenie utworzono Miejskie Schronisko dla Zwierząt. 

Obecnie pieczę nad zielenią w mieście sprawuje Biuro Ogrodnika Miejskiego. Do jego głównych zadań należy: ochrona obiektów cennych przyrodniczo, utrzymanie lasów komunalnych i prywatnych, nadzór nad Ogrodem Zoobotanicznym oraz opieka nad grobami wojennymi, miejscami pamięci i cmentarzami komunalnymi.

Zobacz też 
 Parki i tereny zielone Torunia i okolicy

Przypisy 

Nieistniejące przedsiębiorstwa w Toruniu
Parki w Toruniu
Stowarzyszenia regionalne